Panzerwerk steht für:
 Panzerwerk, eine militärische Befestigungsanlage, siehe Werk (Festungsbau) #Panzerwerk
 Panzerfabrik (auch Panzer-Montagewerk)

Siehe auch:
 MIP Mainz Industries Panzerwerke